Blaugrund steht für:

 Blaugrund (Schmidmühlen), ein Ortsteil des Marktes Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Blaugrund (Erde), eine diamanthaltige Erde im südlichen Afrika

Blaugrund ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Blaugrund Nevins, Dokumentarfilmerin